La saison 2007-2008 du Championnat d'Irak de football est la trente-quatrième édition de la première division en Irak, la Division 1 League. La compétition rassemble 30 formations et se déroule en plusieurs phases :
 Championnats régionaux : les clubs sont regroupés en trois poules géographiques et s'affrontent deux fois, les quatre premiers se qualifient pour le tour suivant, sauf pour la poule de Bagdad qui voit les six meilleurs continuer la compétition.
 Tour Élite : les quatorze qualifiés sont à nouveau répartis en trois poules et rencontrent deux fois leurs adversaires. Le premier de chaque groupe et le meilleur deuxième poursuivent la compétition.
 Phase finale : les quatre meilleurs clubs s'affrontent en matchs à élimination directe (demi-finales et finale). La finale se joue sur un seul match, disputé à Arbil.

C'est Arbil SC, tenant du titre, qui est à nouveau sacré champion à l'issue de la saison, après avoir battu Al-Zawra'a SC lors de la finale nationale. Al Qowa Al Jawia Bagdad prend la  à la suite de sa victoire face à Dohuk SC en match de classement. C'est le deuxième titre de champion d'Irak de l'histoire du club.

Compétition 
Le barème de points servant à établir les classements se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Championnats régionaux 

|width=60% valign=center|

|}
|}

|width=60% valign=center|

|}
|}

|width=60% valign=center|

|}
|}

Tour Élite 

|}

|}

|}

Play-off 
Les trois équipes ayajnt terminé à la deuxième place de leur poule s'affrontent et le meilleur club rejoint les trois autres qualifiés en demi-finales.

|}
 Al Qowa Al Jawia Bagdad devance Najaf FC par le résultat du match qui les a opposés.

Phase finale

Demi-finales 

|}

Match pour la

Finale

Bilan de la saison

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat d'Irak de football

Liens externes 
  Page complète sur la saison sur RSSSF

Championnat d'Irak de football
Irak
2007 en Irak
2008 en Irak